Bobby Graham (1940-2009) est un musicien britannique.
 Bobby Graham (né en 1944) est un joueur de football anglais.

Voir aussi